David McCrae – calciatore scozzese
George McCrae – cantante statunitense
James McCrae – allenatore di calcio e calciatore scozzese
John McCrae – poeta, medico e militare canadese